|-
| 125501 - || || 17 de novembre, 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 125502 - || || 17 de novembre, 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 125503 - || || 17 de novembre, 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 125504 - || || 17 de novembre, 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 125505 - || || 17 de novembre, 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 125506 - || || 17 de novembre, 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 125507 - || || 17 de novembre, 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 125508 - || || 17 de novembre, 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 125509 - || || 17 de novembre, 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 125510 - || || 17 de novembre, 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 125511 - || || 17 de novembre, 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 125512 - || || 17 de novembre, 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 125513 - || || 17 de novembre, 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 125514 - || || 17 de novembre, 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 125515 - || || 17 de novembre, 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 125516 - || || 17 de novembre, 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 125517 - || || 18 de novembre, 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 125518 - || || 18 de novembre, 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 125519 - || || 19 de novembre, 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 125520 - || || 19 de novembre, 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 125521 - || || 19 de novembre, 2001 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 125522 - || || 19 de novembre, 2001 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 125523 - || || 19 de novembre, 2001 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 125524 - || || 25 de novembre, 2001 || Kingsnake || J. V. McClusky
|-
| 125525 - || || 19 de novembre, 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 125526 - || || 19 de novembre, 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 125527 - || || 19 de novembre, 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 125528 - || || 19 de novembre, 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 125529 - || || 20 de novembre, 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 125530 - || || 20 de novembre, 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 125531 - || || 20 de novembre, 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 125532 - || || 20 de novembre, 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 125533 - || || 20 de novembre, 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 125534 - || || 20 de novembre, 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 125535 - || || 20 de novembre, 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 125536 - || || 19 de novembre, 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 125537 - || || 19 de novembre, 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 125538 - || || 20 de novembre, 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 125539 - || || 21 de novembre, 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 125540 - || || 21 de novembre, 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 125541 - || || 21 de novembre, 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 125542 - || || 21 de novembre, 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 125543 - || || 21 de novembre, 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 125544 - || || 19 de novembre, 2001 || Haleakala || NEAT
|-
| 125545 - || || 24 de novembre, 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 125546 - || 2001 XN || 4 de desembre, 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 125547 - || || 8 de desembre, 2001 || Uccle || H. M. J. Boffin
|-
| 125548 - || || 9 de desembre, 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 125549 - || || 9 de desembre, 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 125550 - || || 7 de desembre, 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 125551 - || || 7 de desembre, 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 125552 - || || 11 de desembre, 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 125553 - || || 8 de desembre, 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 125554 - || || 9 de desembre, 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 125555 - || || 9 de desembre, 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 125556 - || || 9 de desembre, 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 125557 - || || 9 de desembre, 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 125558 - || || 9 de desembre, 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 125559 - || || 9 de desembre, 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 125560 - || || 9 de desembre, 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 125561 - || || 9 de desembre, 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 125562 - || || 9 de desembre, 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 125563 - || || 10 de desembre, 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 125564 - || || 10 de desembre, 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 125565 - || || 11 de desembre, 2001 || Uccle || T. Pauwels
|-
| 125566 - || || 9 de desembre, 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 125567 - || || 9 de desembre, 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 125568 - || || 9 de desembre, 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 125569 - || || 9 de desembre, 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 125570 - || || 9 de desembre, 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 125571 - || || 9 de desembre, 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 125572 - || || 9 de desembre, 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 125573 - || || 9 de desembre, 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 125574 - || || 9 de desembre, 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 125575 - || || 9 de desembre, 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 125576 - || || 9 de desembre, 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 125577 - || || 9 de desembre, 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 125578 - || || 9 de desembre, 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 125579 - || || 10 de desembre, 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 125580 - || || 10 de desembre, 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 125581 - || || 10 de desembre, 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 125582 - || || 10 de desembre, 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 125583 - || || 10 de desembre, 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 125584 - || || 10 de desembre, 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 125585 - || || 10 de desembre, 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 125586 - || || 11 de desembre, 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 125587 - || || 11 de desembre, 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 125588 - || || 11 de desembre, 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 125589 - || || 14 de desembre, 2001 || Oizumi || T. Kobayashi
|-
| 125590 - || || 14 de desembre, 2001 || Oizumi || T. Kobayashi
|-
| 125591 - || || 10 de desembre, 2001 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 125592 Buthiers || || 15 de desembre, 2001 || Buthiers || J.-C. Merlin
|-
| 125593 - || || 9 de desembre, 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 125594 - || || 9 de desembre, 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 125595 - || || 9 de desembre, 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 125596 - || || 9 de desembre, 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 125597 - || || 9 de desembre, 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 125598 - || || 9 de desembre, 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 125599 - || || 9 de desembre, 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 125600 - || || 9 de desembre, 2001 || Socorro || LINEAR
|-
5